Praslowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Praslowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Praslowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Schönefeld, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Praslowo (Moskau, Klin), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Klin
 Praslowo (Moskau, Moschaisk), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Moschaisk
 Praslowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Praslowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer